JSA ist Abkürzung von:

 Japan Scientists’ Association, japanische Wissenschaftsorganisation
 Justice Society of America, US-amerikanische Comic-Superheldengruppierung
 Japanese Standards Association, japanische Normungsorganisation
 Joint Security Area, siehe United Nations Command Security Battalion – Joint Security Area
 Joint Security Area (Film), südkoreanischer Film
 Jugendstrafanstalt
 Japanese Government Team for Safeguarding Angkor
 Jobseeker's Allowance, britische Arbeitslosenhilfe
 Flughafen Jaisalmer, Indien (IATA-Code)
 Jetstar Asia Airways, Fluggesellschaft aus Singapur (ICAO-Code)
 Joint SIGINT Activity, gemeinsame technische Aufklärung von NSA und BND

JSA